Котельницы — название населённых пунктов:

Россия 
 Котельницы — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Котельницы — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Котельницы — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Котельницы — деревня в Ярославском районе Ярославской области.